Карне́йру (; встречается неправильный вариант транскрипции Карнейро) — португальская фамилия и топоним:

 Карнейру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Карнейру, Ренату (род. 1989) — бразильский боец ММА.
 Карнейру, Роан (род. 1978) — бразильский боец ММА.
 Карнейру Леан, Онориу Эрмету (1801—1856) — бразильский государственный деятель.
 Карнейро де Мендонса, Маркос (1894—1988) — бразильский футболист, вратарь.
 Карнейру де Кампуш, Франсишку (1799—1842) — бразильский государственный деятель.
 Са Карнейру, Франсишку (1934—1980) — португальский политик и государственный деятель.
 Суареш Карнейру, Антониу (1928—2014) — португальский военный и политический деятель.